

Участники 
 Участники первого чемпионата Сан-Марино по футболу
 Виртус
 Догана
 Доманьяно
 Кайлунго
 Кальчо Аурора
 Космос
 Ла Фиорита
 Либертас
 Монтевито
 Мурата
 Пеннаросса
 Сан-Джованни
 Тре Пенне
 Тре Фиори
 Фаэтано
 Фольгоре/Фальчано
 Ювенес

Таблица

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино

1985/1986
Сан-Марино
1985 год в Сан-Марино
1986 год в Сан-Марино
1985 год в футболе
1986 год в футболе